Anasterias antipodium är en sjöstjärneart som först beskrevs av Bell 1882.  Anasterias antipodium ingår i släktet Anasterias och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
antipodium